Classe Maestrale (cacciatorpediniere) – 1934
Classe Maestrale (fregata) – 1981